«Междунаро́дная панора́ма» — тележурнал зарубежных событий Центрального телевидения СССР.

История 
Тележурнал состоял из нескольких рубрик:
 обзор важнейших политических и экономических событий недели;
 борьба трудящихся за свои права;
 безработица и расизм;
 национально-освободительные движения;
 международная безопасность и культура;

Программа имела высокий рейтинг:
Эти позывные собирали у экрана миллионы советских граждан — ведь «Международная панорама» была едва ли не единственным окном в мир. Каждый, садящийся у телевизора, имел свои цели: кто-то ждал финального репортажа о культуре, где вполне могли показать сюжеты из жизни рок- и поп-звёзд и можно было воочию увидеть кумиров, чьи записи полуподпольно переписывались с магнитофона на магнитофон; кто-то приобщался к красивой жизни, глядя на кадры с шикарными автомобилями, интерьерами, невиданной архитектурой и миганием рекламных стендов и «растяжек».

Кто-то действительно интересовался международными событиями в интерпретации более или менее либеральной, особенно, когда на экране появлялся Александр Бовин. Бовин выглядел крайне нестандартно — лохматый, усатый, без галстука, он небрежно разваливался перед камерой и беседовал со зрителями так, словно находился рядом с ними на кухне. О нём было известно, что он является спичрайтером самого Брежнева, а поэтому всё сказанное воспринималось как точка зрения, принятая в верхах.

Именно в этой передаче советским зрителям 1 января 1978 года впервые было продемонстрировано выступление группы Boney M., Smokie, Sex Pistols и показан репортаж о новых британских молодёжных движениях «панк» (1977 год) и «моды».

В проекте начинала свою карьеру Татьяна Миткова. В книге «Битлы перестройки» процитированы воспоминания Владимира Мукусева 1987 года:

После ликвидации Гостелерадио СССР в 1991 году студия международных программ и видеообмена РГТРК «Останкино» стала выпускать аналогичный тележурнал под названием «Панорама»: до 1995 года — на 1-м канале «Останкино», в 1996—1997 годах — на НТВ.

С 4 июня 2000 по 22 июля 2001 года программа выходила на РТР с ведущим Александром Гурновым, после возникшего между председателем ВГТРК Олегом Добродеевым и Гурновым конфликта программа была закрыта. С 2011 года по 2012 год выходила на телеканале «Просвещение».

С 13 марта 2015 года на телеканале «Россия-24» по пятницам выходит программа «Международное обозрение», которая задумана как продолжение «Международной панорамы». Ведущие — Евгений Примаков (творческий псевдоним — Сандро; до декабря 2020 года), Фёдор Лукьянов (с 25 декабря 2020 года).

Ведущие 

 Александр Бовин
 Генрих Боровик
 Геннадий Герасимов
 Владимир Дунаев
 Валентин Зорин
 Александр Каверзнев
 Борис Калягин
 Дмитрий Киселёв
 Виталий Кобыш
 Томас Колесниченко
 Станислав Кондрашов
 Кипрас Мажейко
 Эдуард Мнацаканов
 Фарид Сейфуль-Мулюков
 Анатолий Овсянников
 Владимир Сухой
 Всеволод Овчинников
 Владимир Осипов
 Игорь Фесуненко
 Николай Шишлин
 Анатолий Потапов
 Владимир Цветов
 Георгий Зубков
 Борис Стрельников
 Спартак Беглов
 Виталий Ильяшенко
 Александр Гурнов
 Эраст Галумов

Примечания

Ссылки 
 Международная панорама (1978 г.)
 Бовин А. Е. Записки ненастоящего посла. — М.: Захаров, 2004.
 Международная панорама — Вокруг ТВ
 
 СССР ТВ Международная панорама на портале советского телевидения
 Международная панорама с Эрастом Галумовым
 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. ГЛАСНОСТЬ НАПОЛОВИНУ

Информационные программы Центрального телевидения
Телепередачи Студии международных программ и видеообмена РГТРК «Останкино»
Телепередачи 1-го канала Останкино
Телепередачи Первого канала
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи, запущенные в 1969 году
Телепередачи СССР по алфавиту
Телепередачи ВГТРК
Телепередачи НТВ
Телепередачи России